La réclame désigne toute forme de publicité commerciale, ainsi nommée autrefois, c'est-à-dire avant l'émergence de la publicité moderne ;
 Sur des manuscrits ou des imprimés de l'Époque moderne la réclame correspond à la mention sur une page du premier mot de la page suivante.